Il campionato mondiale Supersport 2023 è la venticinquesima edizione del campionato mondiale Supersport.

Piloti partecipanti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Mondiale

Classifica Costruttori

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni 
 

2023
Supersport